Змагання з могулу серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 14 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Кваліфікація 

RNS - Received no score (не получил оценку)

Фінал

Посилання 
 Фрістайл на офіційному сайті ігор  

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010